Jessie může být:
 Jessie (Severní Dakota) – osada v Severní Dakotě v USA
 Jessie (píseň) – píseň amerického písničkáře Joshuy Kadisona
 Jessie (seriál, 1984) – americký televizní seriál z roku 1984
 Jessie (seriál, 2011) – americký televizní seriál z let 2011–2015